ATM — латинська абревіатура, яка може означати:

 ATM (технологія) () — мережева високопродуктивна технологія комутації та мультиплексування
 ATM (ген) () — ген та білок серин-треонінової протеїнкінази
 ATM () — те ж саме, що й банкомат

Абревіатури